Идриль Келебриндал () — персонаж произведений Дж. Р. Р. Толкина; единственная дочь короля Гондолина Тургона и Эленвэ. Её мать погибла при переходе через покрытый льдом залив Хелькараксэ, так что, вероятнее всего, Идриль родилась ещё до исхода нолдор из Амана. Представительница третьего поколения нолдор, ушедших в изгнание (наряду с Финдуилас и Келебримбором).

Имя Идрили — «синдаризированная» форма квэнийского имени Итариллэ, или Итарилдэ (), означающего «искрящийся блеск», что может быть связано с цветом её волос, унаследованным от матери, бывшей из светловолосых Ваниар. Прозвище же Келебриндал означает «Среброногая».

Идриль тайно любил Маэглин, сын Эола Тёмного Эльфа и Аредэли, сестры Тургона; она же отвергла его из-за его дурного характера и близкого родства — Маэглин приходился ей двоюродным братом.

Стала женой Туора, сына Хуора (таким образом, Идриль — вторая эльфийская дева, ставшая женой смертного, — первой была Лутиэн — и в этом случае брак состоялся без препятствий, поскольку Тургон полюбил Туора как сына и помнил слова Хуора о том, что из их родов — его и Тургона — явится «звезда», которая освободит Детей Илуватара от Моргота), и матерью Эарендила Морехода, ставшего этой «звездой».

Убедив Туора построить потайной ход из города, Идриль впоследствии спасла немало жизней в дни падения Гондолина.

Когда Туор стал стареть, Идриль отплыла вместе с ним в Валинор, где Туор, по-видимому, был принят подобно эльфу.

См. также 
 Род Финвэ

Примечания 

Персонажи книги «Сильмариллион»
Эльфы Средиземья
Вымышленные принцессы